Oberdorf, ancienne commune française du Haut-Rhin
 Oberdorf, commune suisse du canton de Bâle-Campagne
 Oberdorf, commune suisse du canton de Nidwald
 Oberdorf, commune suisse du canton de Soleure
 Oberdorf, quartier de la commune autrichienne de Trofaiach en Styrie.

Patronyme 

 Christine Oberdorff, journaliste française

Voir aussi
Oberdorf-Spachbach, commune française du Bas-Rhin
Oberdorff, commune française de la Moselle